Disciplina – settore scientifico-disciplinare organizzato per facilitare la didattica;
 Disciplina spirituale – pratica od azione compiuta con regolarità al fine di ottenere il risveglio spirituale;
 Disciplina della Chiesa – insieme delle regole e dei doveri, formulate dagli apostoli, dai papi e dai concili, che si devono rispettare per potere legittimamente fare parte della Chiesa
 Disciplina – dea minore della mitologia romana, personificazione della disciplina
 Disciplina – nel diritto, complesso delle norme (e osservanza delle stesse) volte ad assicurare il buon funzionamento e la regolarità di una comunità, di un istituto o di uno stato
 Disciplina militare – istituto giuridico attraverso il quale ogni ordinamento giuridico si garantisce la coesione e l'efficienza delle istituzioni militari
 Disciplina – sorta di frusta formata da piccole catene o cordicelle annodate tra loro, usata come strumento di penitenza e di flagellazione volontaria
 Disciplina – in alcune religioni, orientamenti filosofici e pratiche ascetiche o meditative, può indicare il dominio di sé, la padronanza dei propri istinti. Vedi anche autocontrollo (in inglese: self control).

Altri progetti